Соревнования по бегу на 4 мили среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1904 прошли 3 сентября. Приняли участие десять спортсменов из двух стран.

Призёры

Соревнование

Индивидуальные результаты

Командный результат

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований